Tamias alpinus est un petit rongeur qui ressemble à un écureuil, vivant sur les hautes terres de la Sierra Nevada en Californie, dans des espaces ouverts, généralement entre  et  d'altitude.

Description 
Ces petits mammifères ont le front brun avec trois lignes blanches séparées par du brun et quatre lignes blanches sur le dos. Le poids d'un adulte est compris entre . Il mesure entre , environ, sans la queue.

Alimentation 
Les tamias des montagnes se nourrissent de graines et fruits. Ils ne s’abreuvent pas car l'humidité présente dans leurs aliments leurs suffisent.

Répartition 
Ils vivent exclusivement dans les montagnes, au-dessus de , dans des zones escarpées avec des cavités. Il y a dans ces montagnes comme végétation des graines de graminées, de petits pins et des carex.

Comportement 
Ils hibernent de la mi-octobre à juin, afin de passer le plus dur moment de l'hiver. Ils ont très peu de graisse sur eux, ils font donc des réserves de nourritures qu'ils utilisent en sortant de temps en temps de leur torpeur.

Référence

Liens externes 

 
 
 
 

Tamia mineur
Sciuridae